Турбе може да се односи на:

 Турбе (маузолеј), маузолеј важнијег и богатијег човека исламске веросиповести

или

 Турбе, насељено мјесто у општини Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Турбе џамија, џамија (раније Хабил ефендије џамија) која се налазила у Београду.